est la formule brute de plusieurs isomères.

 xanthone ou 9H-xanthén-9-one, numéro CAS 
 fluorone ou 3H-xanthén-3-one, numéro CAS